Свинкино — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав Лычёвской волости.

География 
Расположена в центре района, у восточной окраины города Великие Луки, на автодороге Великие Луки — Суханово — Кунья.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на начало 2001 года составила 39 жителей.

Улицы деревни 
 Радужная
 Магистральная
 Кольцевая

Примечания 

Населённые пункты Великолукского района